Radomysl kan syfta på följande platser:

Polen 

 Radomyśl, kommunhuvudort, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat stalowowolski,

Tjeckien 

 Radomyšl, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar